Friedensdorf ist der Name von Orten:

 Friedensdorf (Dautphetal), Ortsteil der Gemeinde Dautphetal, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Friedensdorf (Leuna), Ortsteil Friedensdorf der Stadt Leuna, Saalekreis, Sachsen-Anhalt
 Friedensdorf (Zusmarshausen), Ortsteil der Gemeinde Zusmarshausen, Landkreis Augsburg, Bayern
 Friedensdorf, deutscher Name von Powidz (Polanów) (bis 1945: Friedensdorf, Kreis Schlawe/Pommern)
 Friedensdorf, deutscher Name von Kilianki (bis 1945: Friedensdorf, Kreis Treuburg/Ostpreußen)

Sonstiges
 Friedensdorf International, Kinderhilfsorganisation 
Siehe auch:
 Friedendorf
 Friedersdorf